Arnaudiella — рід грибів родини Microthyriaceae. Назва вперше опублікована 1927 року.

Класифікація 
До роду Arnaudiella відносять 13 видів:

Примітки

Джерела 
 Petrak, F. 1927. Mykologische Notizen. IX. Annales Mycologici. 25:193-343 - P.339

Роди грибів